Niemcy:
 Rathaus Neukölln – ratusz w Berlinie
 Rathaus Neukölln – stacja metra w Berlinie

Zobacz też:
 Neukölln